Giovanni Maria Sartori (1925-1998) – arcivescovo cattolico
 Giovanni Sartori (1836) – patriota italiano, prese parte alla Spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi
 Giovanni Sartori (1894-1961) – politico, sindaco di Bra (città dove nacque) nel 1946 e senatore della I, II e III legislatura della Repubblica Italiana
 Giovanni Sartori (1924-2017) – politologo, esperto in politica comparata
 Giovanni Sartori (1957) – calciatore degli anni settanta e ottanta e direttore sportivo